Adriana de Milá (Roma, 1441 - 1509) fue una mujer noble italiana, miembro de la familia Borja y prima segunda del papa Alejandro VI, sobrina del cardenal Luis de Milá y de Borja.

Biografía 
Era hija de Pedro de Milà y de Borja, V Barón de Masalavés, y de la patricia napolitana Covella Del Doce. Su padre era hijo de Caterina de Borja i Llançol, hermana del papa Calixto III, y del noble valenciano Juan de Mila y Centelles, IV Barón de Masalavés, y por lo tanto hermano del famoso cardenal Luis de Milá y de Borja y primo del cardenal Rodrigo Borgia.

El cardenal Rodrigo Borgia, antes de convertirse en papa, frecuentaba la casa de Adriana y le confió el cuidado y la educación de su hija Lucrecia, hasta su casamiento en 1493 con Giovanni Sforza, Señor de Pésaro. En 1494 fue hecha prisionera en Viterbo y llevada a Montefiascone junto con su nuera, Giulia Farnese, por los soldados franceses de Carlos VIII de Francia, que exigieron un rescate de 3.000 ducados, aunque finalmente fueron liberadas sin el pago del rescate.

Las últimas noticias de Adriana se remontan a 1502, cuando acompañó a Lucrecia Borgia durante su matrimonio con Alfonso I d'Este, Duque de Ferrara.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con Ludovico Orsini de' Migliorati (1425-1489), Señor de Bassanello, con quién tuvo un hijo:
 Orsino Orsini de' Migliorati (1473-1500), Señor de Bassanello. Casado con Giulia Farnese. Su esposa fue amante del papa Alejandro VI, relación que fue favorecida y apoyada por la misma Adriana.

Ascendencia

Bibliografía 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri di Italia. Migliorati di Sulmona, Torino, 1880.

Enlaces externos 
 Genealogia di Orsino Orsini.

Véase también 
 Casa de Borja

Adriana de Milà
Adriana de Milà